Surinaamsche Tentoonstelling (1876), voluit Surinaamsche Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid. tentoonstelling in Paramaribo
 Surinaamsche Tentoonstelling (1899), tentoonstelling in Haarlem
 Surinaamsche Tentoonstelling (1913), voluit Eerste Surinaamsche Tentoonstelling van Kunstmatig Broeden en Kweeken, tentoonstelling in de loge Concordia, Paramaribo
 Surinaamsche Tentoonstelling (1923), tentoonstelling in het Museum voor Onderwijs, Den Haag
 Surinaamsche Tentoonstelling (1928, Sittard), tentoonstelling in Sittard
 Surinaamsche Tentoonstelling (1928, Kerkrade), tentoonstelling in Spekholzerheide, Kerkrade
 Surinaamsche Tentoonstelling (1933), tentoonstelling in de Galeries Modernes in Utrecht

Zie ook 
 Lijst van tentoonstellingen over Suriname